Jardel est un prénom brésilien. Il est aussi utilisé en tant de nom de famille.

Prénom utilisé comme pseudonyme 

 Jardel (né en 1986), de son nom complet Jardel Nivaldo Vieira : footballeur brésilien ;
 Mário Jardel (né en 1973), de son nom complet Mário Jardel de Almeida Ribeiro, : footballeur brésilien.

Patronyme 

 Alain Jardel (1946-) : entraîneur de basket-ball français ;
 Boris Jardel (né en 1967) : guitariste français du groupe Indochine ;
 Jean Jardel (1906-1961) : joueur international français de rugby à XV ;
 Robert Jardel, (1890-1940) : homme politique français ;
 Sandrina Jardel (née en 1971) : auteure de bande dessinée français.

Homonymie de patronyme